Barbanegra es el nombre de un célebre pirata inglés. También puede referirse a:

Egidio Boccanegra (llamado "Barbanegra"), almirante corsario genovés al servicio de Francia en la Guerra de los Cien Años que después se convirtió en Almirante de Castilla.
Barbanegra (One Piece) es un Personaje del manga "One Piece".
 Castillo de Barbanegra es un Lugar Nacional de Interés Histórico en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos